La Confidence (1885), nouvelle de Guy de Maupassant ;
 La Confidence ou Les Causeuses (1897), sculpture de Camille Claudel ;
 Confidence (1909), film américain de D. W. Griffith ;
 Confidence (1913), court-métrage muet de Bannister Merwin ;
 Confidence (1922), film américain d’Harry A. Pollard ;
 Confidence (1933), film américain de William Nolan ;
 Confidence pour confidence (1981), chanson française de Jean Schultheis ;
 Confidence (1998), court-métrage de Casey P. Chinn ;
 Confidence (1999), œuvre plastique de Daniel Dezeuze ;
 Confidence (2003), film américain de James Foley.